Катио́н — положительно заряженный ион. Характеризуется величиной положительного электрического заряда: например, NH4+ — однозарядный катион аммония, Ca2+ — двухзарядный катион кальция. В электрическом поле, катионы притягиваются к отрицательному электроду — катоду.

Название происходит от греческого слова «καθιών»: нисходящий, идущий вниз. Термин введён Майклом Фарадеем, в 1834 году.

См. также 

 Анион
 Ион
 Цвиттер-ион
 Изоэлектрическое фокусирование

Литература 
 

Физическая химия
Ионы